Nørresø har flere betydninger:
 Nørresø (Brahetrolleborg) – en sø i Brahetrolleborg Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Nørresø (Maribosøerne) – en sø i Maribo Domsogn, Lolland Kommune
 Nørresø (Rosmus Sogn) – en sø i Rosmus Sogn, Syddjurs Kommune
 Nørresø (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en sø i Husby Sogn og Vedersø Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørresø (Viborg) – en af Viborgsøerne.